Роџер Федерер је други пут освојио турнир. У финалу је савладао Рафаела Надала са 6:4, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Шангај мастерс 2017.
Шангај мастерс – појединачно